Karol Zalewski (né en 1993), athlète polonais ;
 Karolina Zalewski-Gardoni (née en 1984), handballeuse polonaise ;
 Krystian Zalewski (né en 1989), athlète polonais ;
  (1970-), athlète polonais, spécialiste du sprint ;
 Marek Zalewski (1963-), nonce apostolique polonais ;
 Maurice Zalewski (1914 - 2009), photographe français ;
 Michał Zalewski (né en 1981),  hacker polonais ; 
 Shyle Zalewski (né en 1988), bédéaste français ;

Voir aussi 
 .
 .

Patronyme polonais